Уорд, Джозеф:
 Уорд, Джозеф (род. 1993) — ирландский боксёр-любитель, двукратный чемпион Европы (2011, 2015).
 Уорд, Джозеф Джордж (1856—1930) — 17-й премьер-министр Новой Зеландии (1906—1912 и 1928—1930).